Colin McRae Rally (computerspelserie), een spelserie van Codemasters
 Colin McRae Rally (1998), het eerste spel in de serie
 Colin McRae Rally (2005), een computerspel uit 2005